Данная статья представляет собой список футболистов, оформивших хет-трик, то есть забивших три и более гола в одном матче, в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины с момента его первого сезона 1992 года.

Рекорд чемпионата Украины принадлежит нападающему Сергею Реброву — он по три раза за матч поражал ворота соперников 6 раз во время выступлений за донецкий «Шахтёр» киевское «Динамо». Три хет-трика он сделал в одном сезоне — 1999/2000 (тоже рекорд). Впервые три гола в одном матче Ребров забил 3 июня 1992 года в день своего 18-летия, этот хет-трик до сих пор остается самым «молодым», а также первым гостевым в истории чемпионатов Украины. 5 хет-триков находится в активе бразильского форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. По 4 хет-трика сделали Александр Косырин, Олег Матвеев и Максим Шацких. 6 игроков сделали по 3 хет-трика, ещё 19 человек сделали по два. Одиннадцать игроков забивали по 4 мяча в одном матче. Единственным игроком, которому удалось сделать это дважды, является Иван Гецко. Более четырёх голов в одном матче игроки украинских команд забивали только в Лиге чемпионов УЕФА.

Иван Гецко является автором первого хет-трика в истории высшего украинского дивизиона. Это достижение нападающий одесского «Черноморца» совершил 4 апреля 1992 года в матче с винницкой «Нивой». Кроме того, он является также автором самого быстрого покера в чемпионатах Украины. 29 августа 1999 года в игре «Карпаты» — «Днепр» он затратил на четыре гола 26 минут (61, 63, 66, 87). Автором самого раннего покера является Артём Милевский, забивший 4-й мяч в ворота «Ильичёвца» на 59-й минуте игры. Автором первого покера является Юрий Гудименко.

Самый быстрый хет-трик — за 4 минуты (77, 79, 81) — сделал 7 мая 2002 года в игре с «Закарпатьем» нападающий «Металлиста» Виталий Пушкуца. Обладателем самого раннего хет-трика является бомбардир «Таврии» Александр Гайдаш, 7 сентября 1997 забивший свой третий мяч в ворота запорожского «Торпедо» на 23-й минуте матча. Самый поздний хет-трик зафиксирован 18 ноября 2006 года в Запорожье, где бразильский форвард донецкого «Шахтёра» Брандао забил свой третий мяч в ворота «Металлурга» в конце третьей добавленной минуты. Сергей Шищенко — единственный футболист, которому удалось сделать хет-трик в двух матчах подряд. В августе 2005 года нападающий донецкого «Металлурга» в 5-м туре забил три мяча в ворота «Металлиста», а в 6-м — «Черноморца». Между этими матчами прошло 14 дней. Ещё меньше — 13 дней — разделили хет-трики Олега Матвеева (май 1997) и Сергея Реброва (июль — август 1999).

Больше всего хет-триков было забито в ворота мариупольского «Ильичёвца» — 12. Чаще других — 32 раза игроки «Динамо» забивали три и более гола за игру. Среди иностранцев больше всего хет-триков в активе бразильцев — 16.

В трёх матчах чемпионата Украины были зафиксированы по два хет-трика — 30 августа 1998 года три гола Андрея Воробья и три Сергея Попова помогли «Шахтёру» разгромить днепропетровский «Днепр» со счётом 6:0. Первый футболист забил третий гол на 80-й минуте, а второй — на 86-й, и этот промежуток между двумя хет-триками на данный момент остаётся самым коротким. 27 августа 2000 года в поединке «Динамо» и тернопольской «Нивы» за «бело-голубых» три гола забил Геннадий Мороз и четыре — Георгий Деметрадзе. Наиболее результативными были первые 7 минут матча, когда соперники отличились четырежды. 27 апреля 2002 года в матче «Динамо» с «Металлистом» три раза в первом тайме отличился киевлянин Максим Шацких, а во втором — Валентин Белькевич.

Ни разу команда, игрок которой сделал хет-трик, в итоге не проиграла матч, при этом лишь дважды в истории были зафиксированы ничьи — в обоих случаях с одинаковым счётом 3:3.

На данный момент за всю историю чемпионата Украины игроки сделали 156 хет-триков. Последним три гола в одном матче в ворота соперника забил игрок «Зари» Шахаб Захеди 7 ноября 2021 года, а четыре гола — нападающий «Александрии» Станислав Кулиш 25 февраля 2017 года.

Список хет-триков

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 Все покеры в высшей лиге // Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Все хет-трики в высшей лиге // Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Все покеры в Чемпионатах Украины // ALLPLAYERS.in.UA
 Все хет-трики в Чемпионатах Украины // ALLPLAYERS.in.UA

Чемпионат Украины по футболу
Списки хет-триков в футболе
Списки футболистов Украины